Concordia ist der Name folgender Versicherungen
 Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung, eine Schweizer Kranken- und Unfallversicherungsgesellschaft
 Concordia Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit, ein deutscher Versicherungsverein